Kelley kan som auktorsförkortning betyda:

 Darcy B. Kelley
 W.A. Kelley

Robotskapade auktorsförkortningar